Виктор Обухов:
 Обухов, Виктор Викторович (род. 1940) — советский и российский кинорежиссёр.
 Обухов, Виктор Степанович (1893—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Обухов, Виктор Тимофеевич (1898—1975) — Герой Советского Союза, командир 3-го гвардейского Сталинградского механизированного корпуса 3-го Белорусского фронта, генерал-лейтенант.